Alain Damasio – scrittore francese di fantascienza
 Antonio Damasio – neurologo, neuroscienziato, psicologo e saggista portoghese

Pagine correlate 

Damaso (disambigua)